Batalhense – abitanti di Batalha (Alagoas)
Batalhense – abitanti di Batalha (Piauí)